Ну́ров — фамилия; имеет женскую форму Нурова.
 Нуров, Владимир Дорджиевич (род. 1938) — народный поэт Республики Калмыкия, заслуженный работник культуры Российской Федерации.
 Нуров, Георгий Валерьевич (род. 1992) — российский футболист.
 Нуров, Михаил Ананьевич (1831—1880) — городской Глава Екатеринбурга
 Нуров, Наиль Фаридович (род. 1967) — казахстанский спортсмен, деятель в области физической культуры и спорта.
 Нуров, Пирак (1929—1999) — Герой Социалистического Труда, хлопковод. 
 Нуров, Рабадан (1889—1942) — даргинский поэт.

См. также 
 Нурово
 Нур (значения)